FARE est le sigle correspondant aux Forces aériennes de la République espagnole, ayant été actives en Espagne de 1937 a 1939 ;
 FARE est l’acronyme de Football Against Racism in Europe (le football contre le racisme en Europe) ;
 Un Fare est une habitation polynésienne traditionnelle ;
 Sainte Fare est une sainte de l’Église catholique romaine ;
 La Fare est un toponyme et un patronyme ;

Toponyme 
  est le nom de chef-lieu de la commune de Huahine, en Polynésie française.
 Fare est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans les départements d'Indre-et-Loire et de la Sarthe.

Patronyme 
 Marthe Fare (1985), auteure, romancière et journaliste togolaise